Астре́й (, «звёздный»):
 Астрей, в  древнегреческой мифологии — божество звёздного неба.
 Астрей — река во Фракии.

См. также 
 Астра